Andrei Schuwalow ist der Name folgender Personen:

* Andrei Michailowitsch Schuwalow (* 1965), sowjetischer Fechter
 Andrei Petrowitsch Schuwalow (1742–1789), russischer Politiker, Diplomat, Wirklicher Geheimrat und Schriftsteller